

Codici 
 zap  – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 per le lingue zapoteche
 ZAP  – codice ISO 3166-2:KZ della Regione del Kazakistan Occidentale (Kazakistan)

Geografia 
 Zap  – località del Dakota del Nord (Stati Uniti d'America)

Musica 
 Zap  – un gruppo musicale cyber-glam metal italiano
 Zap Mama  – un gruppo musicale

Pagine correlate 
 Zapp